Передови́к:
Передовик — тот, кто опережает других в работе, добивается наилучших результатов.
См. также: Ударник

Топоним 
Белоруссия

 Передовик — посёлок в Нисимковичском сельсовете Чечерского района Гомельской области
 
Россия
 Передовик — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Передовик — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Передовик — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Передовик — местечко в Белозерском районе Вологодской области.
 Передовик — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Передовик — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Передовик — деревня в Волжском районе Республики Марий Эл.
 Передовик — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.
 Передовик — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Передовик — посёлок в Аргаяшском районе Челябинской области.